Zhao steht für:
 Zhao (Staat), einen Staat des chinesischen Altertums
 Zhao (Shijiazhuang) (赵县), einen Kreis der Stadt Shijiazhuang, Provinz Hebei
 Zhao (Familienname) (),  chinesischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 das chinesische Zahlzeichen () für 106 oder 1012
 Zhao - Der Unbesiegbare, ein Shaw-Brothers-Film von 1972 aus Hongkong

Siehe auch:
 Spätere Zhao
 Chao